Gangani peut désigner :
 Gangani, tribu gaélique ou brittonique
 Gangani, village du Burkina Faso

Abdel Kader Gangani (né en 1941), boxeur marocain